Дюмортьє () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Франсуа-Ксав'є Дюмортьє (*1948) — французький єзуїт, ректор Папського Григоріанського університету (2010—2016).
 Бартелемі Шарль Жозеф Дюмортьє (1797—1878) — бельгійський ботанік, природознавець та політичний діяч.

Французькі прізвища